Duizendkoppige kool, een bladkool uit de Kruisbloemenfamilie
Mergkool, een kool uit de Kruisbloemenfamilie